Vertanès, Vrtanès, Vratanès ou  Parthev (« le Parthe », en arménien )  est catholicos d'Arménie de 327/333 à 341/342. Il est révéré en tant que saint.

Biographie 

Vertanès est le fils aîné de saint  l'Illuminateur. Il naît, est éduqué et ordonné à Césarée de Cappadoce. Il s'est marié et est le père deux fils, Houssik et Grigoris.

Il succède en 327 ou 333 à son frère, , qui a lui-même succédé à leur père et a été assassiné. Il est consacré à Césarée.

Son austérité religieuse n'est pas appréciée de tous, et il échappe de peu à une tentative d'assassinat dans l'église d'Achtichat, par des membres de l'ancienne caste religieuse païenne.

Il meurt en 341 ou 342, et son fils Houssik lui succède.

Famille

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 
 .
 .
 .
 .

Catholicos apostolique arménien
Saint catholique et orthodoxe du IVe siècle
Saint catholique et orthodoxe d'Arménie
Saint arménien
Victime d'une tentative de meurtre
Évêque du IVe siècle